Максим Владимирович Спиридонов (7 апреля 1978, Москва) — российский хоккеист, правый нападающий. Тренер.

Карьера 
Воспитанник московского ЦСКА. Начал карьеру в 1996 году в составе клуба OHL «Лондон Найтс», где за два сезона в 137 проведённых матчах он набрал 158 (88+70) очков. В 1998 году на драфте НХЛ он был выбран в 9 раунде под общим 241 номером клубом «Эдмонтон Ойлерз». До 2001 года продолжал выступления в низших североамериканских лигах, однако, так и не сумев пробиться в НХЛ, вернулся в Россию, где подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Следующий сезон провёл в хабаровском «Амуре», в составе которого стал лучшим снайпером турнира, забросив 21 шайбу. Сезон 2003/04 начал в ярославском «Локомотиве», однако в середине сезона вернулся в Хабаровск, где за оставшуюся часть сезона набрал 18 (11+7) очков в 33 матчах. Перед началом следующего сезона заключил соглашение с череповецкой «Северсталью», в составе которой в 52 матчах он набрал 19 (6+13) очков.

В 2005 году перешёл в московское «Динамо». Следующий сезон провёл в клубе Высшей лиги нижегородском «Торпедо», вместе с которым завоевал право выступления в элите российского хоккея. Следующий сезон начал в составе новокузнецкого «Металлурга», после чего в середине сезона отправился в Швейцарскую национальную лигу, где подписал контракт с клубом «Базель».

В течение следующих двух лет Спиридонов выступал в КХЛ в составе астанинского «Барыса», где стал одним из лучших игроков клуба, в 111 матчах набрав 96 (41+55) очков. 6 июля 2010 года, так и не дождавшись от руководства «Барыса» нового контракта, заключил соглашение с минским «Динамо». В составе минчан в сезоне 2010/11 по причине травмы провёл только 43 матча, в которых набрал 29 (11+18) очков. 21 апреля 2011 года покинул состав по взаимному согласию. 14 мая подписал однолетний контракт с магнитогорским «Металлургом». Провёл 16 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. 3 ноября вместе с Константином Глазачевым был обменян в казанский «Ак Барс» на Николая Лемтюгова и Дмитрия Казионова. За оставшуюся часть сезона провёл 27 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков. По окончании сезона покинул казанский клуб.

С 2015 по 2017 работал тренером в ХК «Адмирал» (Владивосток).

15 сентября 2018 года вошел в тренерский штаб ХК «Сибирь» (Новосибирская область).

Сборная 
В составе сборной России принимал участие в одном из этапов Еврохоккейтура в сезоне 2003/04, в 3 проведённых матчах набрав 1 (0+1) очко.

Достижения 
 Лучший бомбардир среди правых нападающих Хоккейной лиги Онтарио (Джим Мэйхон Мемориал Трофи) в 1998 году.
 Лучший снайпер регулярного турнира чемпионата России 2003.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 30 декабря 2013 года

1 — Переходный турнир.

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Таллахасси Тайгер Шаркс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Базель»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»